Granny significa grandmother, che in italiano vuol dire nonna, ed è spesso usata per descrivere l'età delle interpreti in qualsiasi genere di situazione o di film.
 Granny  – personaggio dei Looney Tunes
 Granny  – townland dell'Irlanda del Nord nella Contea di Londonderry
 Granny  – canzone della Dave Matthews Band
 Granny  – romanzo di Anthony Horowitz

Film
Granny  – cortometraggio del 1913 diretto da Barry O'Neil
Granny  – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pilot Films Corporation
Granny  – cortometraggio del 1914 diretto da Christy Cabanne
Granny  – cortometraggio del 2006 diretto da Maureen Bharoocha

Teatro
Granny  – lavoro teatrale di Clyde Fitch